Unter España-Klasse versteht man:

 eine Klasse von drei Kriegsschiffen der spanischen Marine, siehe España-Klasse (1913)
 eine Baureihe von drei Dampfschiffen der Reederei Hamburg Süd, siehe España-Klasse (1922)